Alicke ist der Name von

 Antonia Alicke (* 1999), deutsche Turnerin
 Klaus-Dieter Alicke (* 1943), deutscher Historiker
 Paul Alicke (1870–1942), deutscher Antiquar